Old Forge podría referirse a:

 Old Forge, área no incorporada;
 Old Forge, lugar designado por el censo.